El término Apple puede referirse a:

 Apple Corps, corporación fundada por The Beatles en enero de 1968.
 Apple Records, compañía de discos, división de la anterior.
 Apple Inc., compañía de tecnología informática, denominada Apple Computer antes de 2007.
 Apple.com, sitio web oficial de la empresa.
 Apple Store, cadena de tiendas al por menor que vende productos de la marca Apple Inc., propiedad de la misma.
 Apple I, Apple II y Apple III, antiguos ordenadores personales de Apple Inc.
 Apple, disco de 1990 del grupo Mother Love Bone.
 Fiona Apple, cantautora estadounidense.
 Michael Apple, educador y sociólogo (n. 1942) estadounidense.

Otros